Beet, Hebreeuwse letter
 BET-20, Roemeense aandelenindex
 Black Entertainment Television, Amerikaans televisienetwerk
BET Awards, Amerikaanse prijzen voor Afro-Amerikanen en andere minderheden die zich in het voorbije jaar verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van muziek, acteren, sport en andere vormen van amusement
 Station Best (officiële afkorting: Bet), een treinstation in de Nederlandse plaats Best